Rhabdalestes är ett släkte av fiskar. Rhabdalestes ingår i familjen Alestidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Rhabdalestes